Памятник Менделееву:
 Памятник Менделееву - в Мурино
 Памятник Менделееву - в Санкт-Петербурге
 Памятник Менделееву - в Тобольске
 Памятник Менделееву - в Москве